Les additifs alimentaires E160 sont les caroténoïdes, utilisés comme colorants. Il en existe plusieurs déclinaisons : 

 Les E160a sont les bêta-carotènes, avec quelques variations :
 E160a(i), le β-carotène synthétique ;
 E160a(ii), les carotènes extraits de végétaux (carotte, patate douce) à l'aide de solvants ;
 E160a(iii), les carotènes obtenus par fermentation de Blakeslea trispora, puis extraction ;
 E160a(iv), carotènes extraits d'algues.
 E160b correspond à des dérivés du rocou :
 E160b(i) pour la bixine et la norbixine extraites par solvants ;
 E160b(ii) pour l'extrait alcalin de rocou ;
 E160b(iii) pour l'extrait huileux de rocou.
 E160c est issu du paprika, les colorants (principalement capsanthéine et capsorubine) étant extraits par solvants.
 E160d est la désignation du lycopène, avec trois déclinaisons selon l'origine :
 E160d(i), lycopène de synthèse ;
 E160d(ii), lycopène de tomate rouge (extrait par solvants) ;
 E160d(iii), le lycopène issu par fermentation de Blakeslea trispora.
 E160e correspond à l'apocaroténal, synthétique.
 E160f est l'ester éthylique du précédent.

160